Le grand prieuré écossais réformé et rectifié d’Occitanie (GPERRO) est une obédience maçonnique masculine née en 1995 de frères Chevaliers bienfaisants de la Cité sainte du Grand Prieuré des Gaules et de la Grande Loge nationale française. Ils pratiquent exclusivement le rite écossais rectifié et applique le code des loges réunies et rectifiées de 1778. L'Occitanie est la troisième province rectifiée de l'ordre. Son blason d'arme est une galère d'argent sur champ de gueules avec la devise . Elle est dirigée par un maître provincial ayant autorité sur les trois structures composantes de la province.

Structures 

La troisième province rectifiée est divisé en trois structures souveraines et interdépendantes. Cela signifie qu'il existe un lien organique entre elles mais qu'elles s'interdisent d'action les unes par rapport aux autres. Ce lien est le Rite écossais rectifié. puisque la province d'Occitanie le pratique dans son intégralité du premier au dernier grade.

La Grande Loge écossaise (GLERRO) 

Elle représente les loges dites "de Saint-Jean" de la province d'Occitanie. Il s'agit des loges qui pratiquent les grades maçonniques suivants :
 Apprenti ;
 Compagnon ;
 Maître maçon.

À sa tête se trouve le maître général des loges de saint Jean élu par les vénérables maîtres, assisté du collège des grands officiers. À la tête de la loge se trouve le vénérable maître, lien privilégié entre la loge et l'obédience. Conformément au code des loges réunies et rectifiées de 1778, le vénérable maître est impérativement maître écossais de Saint-André.

Les principes de la Grande Loge sont :
 La croyance en Dieu, Grand Architecte de l’Univers.
 La présence de la Bible, de l’équerre et du compas obligatoire durant les travaux de ses loges. Les engagements de ses membres sont pris sur la Bible, ouverte au prologue de Jean.
 L'initiation d'hommes qui, devenus frères, se réunissent en loges libres et souveraines dans le respect des engagements à l'ordre.
 L'interdiction des débats touchant les convictions politiques ou religieuses durant les travaux.
 Le respect de l'harmonie et de la collégialité des décisions.
 L'application du code des loges réunies et rectifiées de 1778.

Le directoire écossais (DERRO) 

Cet organisme administre exclusivement les loges « vertes » ou loges de Maître écossais de saint André (en référence à la couleur des habits du grade).

Il est dirigé par le président du directoire (qui est le grand prieur) et par le député maître général (qui est le maître général des loges de saint Jean), sous l'autorité du maître provincial. La loge de Saint-André est dirigée par un député maître choisi parmi les chevaliers bienfaisants de la cité sainte. Le grade de maître écossais de Saint-André est le dernier de la classe symbolique du Rite écossais rectifié. Les loges de Saint-André sont parfois souchées sur plusieurs loges de Saint-Jean. Les loges de Saint-André du Directoire écossais ont parfois pour membres des frères venant d'autres obédiences ou d'autres structures maçonniques et qui désirent se perfectionner dans cette voie particulières tout en continuant dans leurs rites d'origine.

Le Grand Prieuré (GPERRO) 

Il s'agit de la plus haute instance de la structure. Le Grand Prieuré est divisé en préfectures qui regroupent plusieurs commanderies d'un même espace géographique (généralement un département). Il est dirigé par un grand prieur désigné et présenté aux grands capitulaires.

Une commanderie est une loge qui travaille aux grades de :
 Écuyer novice ;
 Chevalier bienfaisant de la Cité sainte.

Les commanderies sont dirigées par des commandeurs désignés pour une durée de trois années. Une préfecture regroupe les commanderies d'une même région ou d'un même département. Tout comme le Directoire écossais, le Grand Prieuré accueille au sein de sa structure des frères d'horizons différents qui n'appartiennent pas nécessairement à la Grande Loge écossaise réformée et rectifiée d'Occitanie.

Relations maçonniques 

Le Grand Prieuré écossais réformé et rectifié d'Occitanie (GPERRO) est une obédience française qui possède des relations avec d'autres obédiences tant au niveau national qu'au niveau international. Il existe différents niveaux de relations : les relations fraternelles, plus affectives qu'officielles, et les relations officielles.

Au niveau national et international, le grand prieuré et ses structures possèdent des accords avec des grandes obédiences ou leurs structures de hauts-grades, ce qui lui permet de rayonner en Europe. Il reçoit nombre de visites tout comme il est régulièrement invité aux tenues du  Rite écossais rectifié et d'autres rites du Grand Orient de France (Il existe depuis  un accord entre le Grand Prieuré écossais réformé et rectifié d'Occitanie et le Grand Prieuré indépendant de France - Grand Orient de France.

Le Grand Prieuré écossais réformé et rectifié d'Occitanie est l'un des quatre signataires de la Charte du Rite écossais rectifié qui a été officialisée au cours d'une tenue commune le  à Avignon. Sont signataires de cette charte :
 Le Grand Prieuré indépendant de France (GODF)
 Le Grand Prieuré de la province d'Auvergne (GLTSO)
 Les Grands Prieurés unis des trois provinces (LNF)
 Le Grand Prieuré écossais réformé et rectifié d'Occitanie.

Le , le Grand Prieuré a signé un traité d'amitié avec le Grand Encampment of the Knight Templars of the United States of America, organisme gérant les grades chevaleresques du Rite d'York. Cet accord stipule que les chevaliers bienfaisants de la Cité sainte du GPERRO et les Chevaliers du Temple du Grand Encampment peuvent mutuellement se visiter au sein de leurs commanderies.

Le , la  rectifiée a été constituée aux États-Unis d'Amérique. Le Grand Encampment a apporté son aide à la création du Grand Priory of the Reformed and Rectified Scottish of the United States of America. Des accords lient également ce Grand Prieuré au GPERRO. Depuis le , la Troisième Province et le Grand Prieuré des Gaules sont en amitié pour l'ensemble de leurs structures rectifiées.

Les francs-maçons de la troisième province de l'ordre 

Les structures du grand prieuré accueillent les profanes en quête d'un perfectionnement intérieur, épris de spiritualité et d'humanisme. Les candidats à l'initiation dans cette structure doivent tenir compte du symbolisme chrétien du rite écossais rectifié, sans esprit dogmatique ni cultuel.

Notes et références

Annexes

Liens externes 

 Site de la Grande Loge
 Site du Grand Prieuré (présentation en détail des structures et intranet)

Obédience maçonnique française
Organisme fondé en 1995